Jménem Plinius se může označovat:

 Plinius starší, celým jménem Gaius Plinius Secundus (23–79) – římský aristokrat, vědec a historik, autor spisu Naturalis historia
 Plinius mladší, celým jménem Gaius Plinius Caecilius Secundus (63 – asi 113) – římský politik, řečník a spisovatel, synovec a adoptivní syn Plinia staršího
 Plinius (kráter) – kráter na Měsíci
 Plinius (planetka) – planetka „3226 Plinius“, objevená v roce 1960